Мария Давиташвили:
 Давиташвили, Мария Петровна (1907—1975) — грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР (1960).
 Давиташвили, Мария Шалвовна (1924—2014) — грузинский советский композитор.